Това е списък на градовете в Малта. В него са включени само населени места с население над 5000 души.

Най-големият град е Биркиркара, а столичната агломерация Валета включва 66% от цялото население на островната държава или около 255 хиляди души.

С население от малко повече от 6 хиляди души Валета е сред най-малките столични градове в света. Валета и Вашингтон са единствените столици, които са по-малки по население спрямо други 26 населени места в съответната страна; и двата столични града са на 27-о място по население.

Малта